Disappeared (2008), een Britse horrorfilm uit 2008
Disappeared (2012), een Canadese dramafilm uit 2012